Abdel-Latif ist der Familienname von:
 Adel Abdel-Latif (* 1971), Schweizer Kickboxer, Radiologe, Coach und ehemaliger Schönheitskönig
 Mustafa Abdel-Latif, ägyptischer Militär und Politiker